Стрыйковский () — польская фамилия.

Известные носители:
 Мацей (Матвей) Стрыйковский (1547—1593) — польский историк, поэт и писатель и дипломат, католический священник.
 Юлиан Стрыйковский (1905—1996) — польский еврейский писатель, журналист.